Worksection - SaaS сервіс по управлінню проектами, командній роботі та контролю над виконанням задач. Був створений українською командою в 2008 році як внутрішній інструмент для власної вебстудії. Згодом презентований як окремий продукт. Особливістю сервісу є вбудований таймер, який дозволяє фіксувати час роботи над задачею та відображення проектів за допомогою діаграми Ганта та Канбан дошки.

Історія 
Worksection був створений як аналог популярним англомовним сервісам по керуванню проектами. Головною ідеєю було створити зручний сервіс українською та російською мовами. Перша робоча версія була створена командою з 4 програмістів за 4 місяця.

Вже через рік роботи сервіс Worksection почав приносити прибуток.

Мобільна версія сервісу для Android и iOS була створена в 2015 році на базі PhoneGap за 2 місяці.

На даний момент у сервісу близько 1300 клієнтів. З них біля 90% - це клієнти з України та країн СНД, інші з США, Канади та Австралії. Станом на 2020 сервіс доступний вісьмома мовами, включаючи українську.

Особливості 

 Відстеження часу роботи над задачами та проектами
 Контроль фінансових витрат по задачам та проектам
 Канбан дошка
 Діаграма Ґанта
 Чат для співробітників по кожній задачі
 Мобільний додаток для iPhone, Android
 Інтеграція з електронною поштою та месенджерами

Проте Worksection, як і аналогічні веб рішення, не працюють за відсутності інтернет з'єднання.

Інтеграції 
В Worksection реалізована інтеграція з месенджерами Telegram та Slack та сервісами Google Suite

За допомогою API можливо інтегрувати Worksection з іншими сервісами.

Конкуренти 
Asana, Trello, Basecamp, monday.com, Wrike

Дивись також 

 Управління проектами
 Система управління проєктами
 Програмне забезпечення спільної роботи

Примітки

Посилання 

 
 
 

Керування проєктами
Системи управління проєктами
Groupware